O título simbólico de Campeão de Terra e Mar é dado ao clube que conquista o  Campeonato Carioca de Futebol e o  Campeonato Carioca de Remo no mesmo ano.

Títulos por clube 

 Campeão Invicto de Terra e Mar

Futebol
Títulos